Crawford kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew J. Crawford
 Daniel J. Crawford
 James Chamberlain Crawford
 Richard M. Crawford
 Lloyd C. Crawford
 David Livingstone Crawford

Robotskapade auktorsförkortningar